Аксу́ (, до 2004 г. — Сове́тское) — аул в районе Биржан сал Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальное образование «Село Аксу» со статусом сельского округа (соответствующий 3-ему уровню административно-территориальной единицы). 

 Код КАТО — 114531100.
 Код КАТО АТЕ — 114531000.

География 
Аул расположен на берегу реки Аксу, в юго-восточной части района, на расстоянии примерно 108 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Степняк.

Абсолютная высота — 227 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Богенбай — на юге, посёлок Заводской — на западе.

История 
В 1989 году являлся административным центром Тереккского сельсовета, имевший тогда в составе помимо села Советское — село Политехник (позже переименовано в Сапак).

Административно село располагалось в составе Валихановского района Кокчетавской области.

После упразднения Валихановского района — в составе Энбекшильдерского, после упразднения Кокчетавской области — в составе Акмолинской. 

Терекский сельсовет был преобразован, а позже переименован в Аксуский сельский округ. 

Согласно постановлению акимата Акмолинской области от 13 декабря 2019 года № А-12/623 и решению Акмолинского областного маслихата, село Сапак было отнесено к категориям иных поселений и включено в состав аула Аксу. В связи с этим, согласно закону Республики Казахстан касаемо административно-территориального устройства, Аксуский сельский округ был преобразован (упразднён) и переведён в категорию села Аксу, с образованием отдельного административно-территориального образования (сельского акимата) «Село Аксу» на базе Аксуского сельского округа соответственно.

Население 
В 1989 году население аула составляло 826 человек (из них казахи — 74 %).

В 1999 году население аула составляло 471 человек (264 мужчины и 207 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 270 человек (139 мужчин и 131 женщина).

Улицы 
В ауле имеются 6 улиц:

 ул. Бейбитшилик
 ул. Богембай батыра
 ул. Достык
 ул. Желтоксан
 ул. Женис
 ул. Шокана Уалиханова

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал
Переименованные населённые пункты Казахстана